Panaret – bułgarski biskup prawosławny
 Panaret – zwierzchnik Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego w latach 1827–1840